Säumer oder Saumer (österreichisch auch Samer) steht für:

 eine Person, die Lasten mit Tieren über Gebirgswege transportiert (Saumtiertreiber), siehe Säumer
 ein Saumtier (Tragtier), das Lasten über Gebirgswege transportiert
 allgemein ein Tragtier (veraltete Bezeichnung)

Säumer oder Saumer steht außerdem für:
 eine Person oder ein Maschinenteil, das einen sauberen Stoffrand herstellt, siehe Saum (Textil)
 eine Maschine, die die Holzkanten an einem Holzbrett beschneidet (Doppelsäumer)